Desoi ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg-Diether Dehm-Desoi (* 1950), deutscher Musikproduzent, Liedermacher und Politiker (Die Linke)
 Philipp Desoi, Zollbeamter und von 1945 bis 1946 von den Alliierten Truppen ernannter Bürgermeister von Dorsten